Чемпионат Европы по спортивной акробатике является основным состязанием в Европе в данном виде спорта. Чемпионат проводится Европейским гимнастическим союзом.

Чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация гимнастики

Чемпионаты Европы по акробатике
Чемпионаты Европы